Stoddart ist der Familienname folgender Personen:

 Archibald P. Stoddart, britischer Konteradmiral 
 Charles Stoddart (1806–1842), britischer Diplomat

 Fraser Stoddart (* 1942), schottischer Chemiker 
 Jennifer Stoddart  (* 1949), kanadische Datenschutzbeauftragte
 Lindsey Stoddart (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Morgan Stoddart (* 1984), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Paul Stoddart (* 1955), australischer Rennstallbesitzer
 Susie Stoddart, Geburtsname von Susie Wolff (* 1982), schottische Rennfahrerin

Siehe auch:
 Stoddard
 Stoddert